Мартін Фрідек () — чеське ім'я:

 Мартін Фрідек (1969) — футболіст
 Мартін Фрідек (1992) — футболіст